

Cinema 
 Grand Isle – film del 2019 diretto da Steven S. Campanelli

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Grand Isle – città della Parrocchia di Jefferson, Louisiana
Grand Isle – città della Contea di Aroostook, Maine
Grand Isle – città della Contea di Grand Isle, Vermont